Niaqornap Tasia bezeichnet:
 Niaqornap Tasia (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Niaqornap Tasia (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland